Карл Сиверс: Сиверс, Карл Ефимович (1710—1775) — обер-гофмаршал, генерал-поручик, барон, имперский граф.
 Сиверс, Карл Карлович (1772—1856) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант, затем сенатор, действительный тайный советник.